Harvey har flere betydninger:

Personer med efternavnet Harvey
 PJ Harvey – en engelsk sangerinde og musiker.
 Domino Harvey – en britisk dusørjæger.
 David Harvey – en engelsk professor.
 William Harvey – en engelsk læge.
 George Peel Harvey – en engelsk civilingeniør.

Andet
 Harvey (film fra 1950) – en film fra 1950.
 Harvey (film fra 1996) – en film fra 1996.
 Orkanen Harvey – en orkan.

Se også
 Harvey Weinstein